Biografies:
 Fortuny Garcés (~820 - Leire, Navarra, ~906), rei de Pamplona (870 -905)
 Metge Fortuny (Reus, segle XVII), metge mort assassinat
 Andreu Fortuny (Sant Martí de Provençals, 1835 - Barcelona, 1884), violinista, compositor i director d'orquestra català
 Carles de Fortuny i de Miralles (Barcelona, 1872 - 1931), baró d'Esponellà, advocat, polític i escriptor català 
 Carme Fortuny (Barcelona), actriu catalana 
 Esteve Fortuny i Guarro (Barcelona, 1954 - 1986), músic català, guitarrista, compositor i cantant
 Daniel Fortuny i Pons (Alzina de Moror, 1914 - Llimiana, 2006), sacerdot català
 José Antonio Fortuny Pons, escriptor menorquí
 Josep Fortuny, diversos personatges
 Llibert Fortuny (Las Palmas de Gran Canaria, 1977), intèrpret de saxo i compositor de música jazz català 
 Lluís Fortuny i Guarro (Barcelona, 1960), músic català membre de la Companyia Elèctrica Dharma
 Marià Fortuny i de Madrazo (Granada, 1871 – Venècia, 1949), pintor, escenògraf i dissenyador 
 Marià Fortuny i Marsal (Reus, 1838 - Roma, 1874), pintor, dibuixant i gravador 
 Rosa Fortuny i Torroella (Barcelona, 1948), política catalana 
 Toponímia:
 Barri Fortuny, barri de la ciutat de Reus 
 Can Fortuny, masia del municipi d'Arenys de Munt (Maresme)
 Palau Fortuny, palau venecià d'estil gòtic tardà al Sestiere di San Marco (Venècia)
 Possessió de Son Fortuny, possessió fortificada al municipi d'Andratx (Mallorca)
 Teatre Fortuny, teatre de la ciutat de Reus sorgit el 1882
 Literatura
 Fortuny (novel·la), novel·la de Pere Gimferrer sobre Marià Fortuny i de Madrazo, Marià Fortuny i Marsal i l'imaginari al seu voltant.